rudzik (Erithacus rubecula) nazywany również raszką, gatunek ptaka z rodziny muchołówkowatych.
 Rudzik – szczyt w Górach Sokolich